Yle puede referirse a:
Yleisradio, la compañía pública finesa de radio y televisión.
 Yle TV1, cadena de televisión de Finlandia.
 Yle TV2, cadena de televisión de Finlandia.
 Yle Fem, cadena de televisión de Finlandia.
 Yle Teema, cadena de televisión de Finlandia.
Aeropuerto de Rae Lakes-Gameti (Canadá), en su código IATA.